Lada poble del districte de Prešov, Eslovàquia.
 Lada parròquia de Llangréu, Astúries.
 Lada, marca d'automòbils russa.
 LADA o Diabetis autoimmunitària latent de l'adult.